Toponímia: Vilatobà, municipi del Solsonès
 Biografies:
 Joan Vilatobà i Fígols, fotògraf i pintor català
 Màrius Vilatobà Ros, pintor català